Projecte X (pel·lícula de 1987): pel·lícula d'aventures de 1987 dirigida per Jonathan Kaplan 
 Projecte X (pel·lícula de 2012): pel·lícula de comèdia de 2012 dirigida per Nima Nourizadeh